Methanococcoides — род архей из семейства Methanosarcinaceae. Метаноген, для питания необходимы метиловые соединения.

Классификация 
На июнь 2017 года в род включают 4 вида:

Примечания 

Methanosarcinaceae
Роды архей